Miasta w USA:
 Schley – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
Gminy w USA:
 Schley (ang. Schley Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Schley (ang. Schley County) – w stanie Georgia